Kim Jong-hyun (zanger), een Zuid-Koreaanse zanger en auteur
 Kim Jong-hyun (schutter), een Zuid-Koreaanse sportschutter